Complutensis Universitas (Universidad Complutense en español) puede referirse a:
 la Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros en 1499 y trasladada a Madrid en 1836;
 la Universidad Complutense de Madrid;